

Agiografia 
Fu vescovo di Ircania, in Asia minore. Viene ricordato da Paolo di Tarso nella Lettera ai Romani insieme ad altri discepoli paolini.

La Chiesa greca ricorda sant'Asincrito fra i Settantadue discepoli di Gesù.

Culto 
Gode di ufficio proprio e memoria facoltativa l'8 aprile insieme anche ai santi Rufo ed Agabo.

Note

Voci correlate 
 San Paolo di Tarso
 Lettera ai Romani

Altri progetti 

Santi per nome
Santi del Nuovo Testamento
Santi del I secolo
Settanta discepoli